A Hókirálynő (Snedronningen) – Hans Christian Andersen története
 A hókirálynő (vagy A Jégkirálynő; Sznyezsnaja koroleva) – 1957-es szovjet rajzfilm
 A hókirálynő (The Snow Queen) – 1995-ös angol rajzfilm
 A hókirálynő (The Snow Queen) – 2002-es amerikai film
 A hókirálynő (Die Schneekönigin) – 2014-es német-finn film
 Hókirálynő (Sznyezsnaja koroleva) – 1966-ös szovjet mesefilm
 Hókirálynő (Die Schneekönigin) – 1975-ös német film
 Hókirálynő (The Snow Queen) – 2005-ös angol családi film
 Hókirálynő (Lumekuninganna) – 2010-es észt film
 Hókirálynő (Sznyezsnaja koroleva) – 2012-es orosz animációs film